Le Grand Prix moto des Amériques 2021 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée du  au  sur le Circuit des Amériques à Austin.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport au Texas en 2021
Sport en octobre 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021
Amériques